<noinclude>
Див. 
Ганна Олександрівна Голіцина: 
 Голіцина Ганна Олександрівна (уроджена баронеса  Строганова; 1739-1816) — кавалерственні дама Ордена Святої Катерини меншого хреста.
 Голіцина Ганна Олександрівна (уроджена княжна  Грузинська; 1763-1842) — грузинська царівна.
 Голіцина Ганна Олександрівна (уроджена княжна  Прозорівська; 1782-1863) — кавалерственна дама Ордена Святої Катерини меншого хреста. Сторінки зі списками однофамільців-тезок